A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi rúdugrás versenyszámának selejtezőit 2021. július 31-én, döntőjét pedig augusztus 3-án rendezték Tokióban. A számot a svéd Armand Duplantis nyerte.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Jegyzetek

Források 

frudugrás